Ледли Брентон Кинг (; 12. октобар 1980, Лондон) бивши је енглески фудбалер који је своју читаву професионалну каријеру провео у Тотенхему одигравши 321 такмичарску утакмицу у периоду од 1999. до 2012. године. Углавном је играо на позицији централног бека у одбрани. Новине Тајмс су га 2009. године прогласиле 25. најбољим играчем Тотенхема. За репрезентацију Енглеске је одиграо 21 утакмицу за коју је наступао на Европском првенству 2004. и Светском првенству 2010.

Статистика каријере

Клуб

Репрезентација

Голови за репрезентацију

Успеси 
Тотенхем хотспер
 Лига куп
 Победник : 2007/08.
 Финалиста : 2001/02, 2008/09.
Индивидуални
 Играч месеца Премијер лиге : септембар 2004.

Референце

Литература

Спољашње везе 
 

Рођени 1980.
Енглески фудбалери
Фудбалери Тотенхем хотспера
Фудбалери на Европском првенству 2004.
Фудбалери на Светском првенству 2010.
Одбрамбени играчи у фудбалу
Фудбалери Премијер лиге